

Вирлий Дол () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Вирлий Дол () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Неделино.